Vialer kan syfta på:

 Vialer (växter) – ett växtsläkte (Vialsläktet)
 Vialer, Pyrénées-Atlantiques – en fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques